Соревнования по плаванию на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли с 4 по 11 июля 2015 года. Было разыграно 42 комплекта наград. В соревнованиях приняли участие 645 спортсменов.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летних Универсиадах